Amerikai Egyesült Államok
 Three Forks (Arizona)
 Three Forks (Dél-Dakota)
 Three Forks (Kentucky)
 Three Forks (Montana)
 Three Forks (Oregon)
 Three Forks (Wyoming)
 Kanada
 Three Forks (Brit Columbia)